Filozofski fakultet u Zagrebu
 Filozofski fakultet u Mostaru
 Filozofski fakultet u Splitu
 Filozofski fakultet u Zadru
 Filozofski fakultet Družbe Isusove, u Zagrebu
 Filozofski fakultet u Puli